La nazionale di pallavolo maschile dell'Estonia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Estonia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Estonia.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato europeo

World League

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Collegamenti esterni